Колио () — деревня на севере Доминики. Она расположена в приходе Сент-Питер, между городами Розо и Портсмут. На 2001 год, в Колио жило 773 человека, плотность населения составляла 28 человек на 1 км².

В Колио присутствуют начальная и средняя школа, ясли, спортивное поле, почтовое отделение, кредитный союз, сельский совет, а также четыре церкви.

Жители Колио зарабатывают на жизнь добычей природных ресурсов, фермерством и рыболовством. Карьеры в Колио управляются компанией West Indies Aggregate Ltd. и расположены чуть восточнее деревни. Компания управляется Жаком Гаддарханом (англ. Jacques Gaddarkhan). Тем не менее, большая часть доходов деревни приходит от выплат родственников за рубежом.

География и климат 
Колио расположена на берегу, в 22 км к северу от столицы Доминики, города Розо, и в 10,9 км от Портсмута, ближайшего крупного поселения. Через деревню протекает одноимённая река. Пляж Колио каменистый, в основном покрыт серым песком.

Ландшафт у Колио в основном холмистый, но на юге деревни он плоский. Деревня расположена на высоте 11 м над уровнем моря. Высочайшая ближайшая точка имеет высоту 295 м и расположена в 1,1 км к востоку от Колио. Сама деревня находится у склонов гор.

Климат 
Согласно классификации климатов Кёппена, в Колио — муссонный климат (Am).

Среднегодовая температура — 25,7 °C. Самый тёплый месяц — август (26,8 °C), а самый холодный — февраль (24,2 °C)

Среднегодовое количество осадков — 1942 мм. Самый влажный месяц — октябрь (244 мм), а самый засушливый — февраль (81 мм).

Тропический шторм Эрика 
В августе 2015 года, Доминика и Колио в частности оказались сильно затронуты тропическим штормом Эрика. Проливные дожди привели к серьёзному затоплению, которое сместило многие дома с их фундаментов. Дороги заполнили грязь, ил и обломки зданий, что сделало передвижение при помощи автотранспорта невозможным. Людям, оказывавшим первую помощь, приходилось использовать лодки.

Начальная школа закрылась из-за урона, который нанёс шторм, а также отсутствия питьевой воды. Учащимся приходилось учиться в начальной школе Дюблана. Время учёбы сократилось наполовину.

Примечания 

Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты Доминики